La Balade de Taïwan est un film documentaire français réalisé par Martin Peterolff, sorti en 2017.

Synopsis 
Les musiciens amateurs de l'Orchestre d'harmonie de Saint-Omer sont invités à jouer à l'International Band Festival 2016 de Chiayi, Taïwan par le trompettiste Yeh Shu Han. Après un début de voyage difficile, les instrumentistes se font peu à peu à leur nouvel environnement et découvrent la ferveur du public taïwanais.

L'Approche 
Martin Peterolff, formé à l’anthropologie visuelle de l’Université Paris-Nanterre, formation créée par Jean Rouch, adopte une approche en immersion dans le groupe filmé en assumant sa place. Ainsi il filme aussi bien son père que l’une de ses sœurs, mais également d'autres personnes qu'il connaît depuis l'enfance.

La proximité de ces relations, lui permet de filmer au plus près, sans être réduit au rôle de réalisateur ou de cameraman mais étant considéré comme le frère, le fils ou l’ami.

Fiche technique 
 Titre : La Balade de Taïwan
 Réalisation : Martin Peterolff
 Image : Martin Peterolff
 Pays d'origine : France
 Format image : HDV
 Genre : Documentaire
 Durée : 63 minutes
 Date de sortie : 2017

Lieux 
 Chiayi, Taïwan

Notes et références

Liens externes 
 

Film français sorti en 2017
Film documentaire français
Film documentaire sur la musique
Film se déroulant à Taïwan
Saint-Omer (Pas-de-Calais)